Pseudomiltha floridana är en musselart som först beskrevs av Conrad 1833.  Pseudomiltha floridana ingår i släktet Pseudomiltha och familjen Lucinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
floridana